Der Wikipedia-Artikel Stolpersteine in Thüringen listet jene thüringischen Orte mit Stolpersteinen, deren Stolpersteinlisten bereits fertiggestellt wurden:

 Liste der Stolpersteine in Altenburg
 Stolperstein in Amt Creuzburg
 Liste der Stolpersteine in Apolda
 Liste der Stolpersteine in Arnstadt
 Liste der Stolpersteine in Bad Blankenburg
 Stolperstein in Bad Köstritz
 Liste der Stolpersteine in Bleicherode
 Liste der Stolpersteine in Buttstädt
 Liste der Stolpersteine in Crossen an der Elster
 Liste der Stolpersteine in Eisenach
 Liste der Stolpersteine in Eisenberg (Thüringen)
 Liste der Stolpersteine in Ellrich
 Liste der Stolpersteine in Gera
 Stolperstein in Großbreitenbach
 Liste der Stolpersteine im Landkreis und in der Stadt Gotha
 Liste der Stolpersteine in Heilbad Heiligenstadt
 Liste der Stolpersteine in Jena
 Liste der Stolpersteine in Kahla
 Stolperstein in Königsee
 Liste der Stolpersteine in Meiningen
 Liste der Stolpersteine in Nordhausen
 Liste der Stolpersteine in Pößneck
 Liste der Stolpersteine in Ronneburg (Thüringen)
 Liste der Stolpersteine in Rudolstadt
 Liste der Stolpersteine in Saalfeld
 Liste der Stolpersteine in Sömmerda
 Liste der Stolpersteine in Straußfurt
 Liste der Stolpersteine in Themar
 Liste der Stolpersteine in Vacha
 Liste der Stolpersteine in Weida
 Liste der Stolpersteine in Weimar (Thüringen)
 Liste der Stolpersteine in Zella-Mehlis

 
!Stolpersteine